Чемпионат мира по фристайлу 2015 года — 15-й в истории чемпионат мира, прошедший со 14 по 25 января 2015 года в австрийском Крайшберге совместно с чемпионатом мира по сноуборду. Участники соревновались в слоупстайле, могуле, акробатике, параллельном могуле, ски-кроссе и хафпайпе. Всего было разыграно 12 комплектов медалей.

Это второй чемпионат мира по фристайлу, прошедший в Австрии, после чемпионата мира 1993 года, который состоялся в Альтенмаркте.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Спорт в Австрии в 2015 году
Чемпионаты мира в Австрии
Чемпионаты мира по фристайлу
Январь 2015 года
Чемпионаты мира в 2015 году